Bouilly puede referirse a: 

 Bouilly, comuna francesa situada en Aube.
 Bouilly, comuna francesa situada en Marne.